Jużne () – wieś na Ukrainie, w obwodzie czernihowskim, w rejonie pryłuckim, w hromadzie Parafijiwka. W 2001 liczyła 920 mieszkańców, spośród których 905 wskazało jako ojczysty język ukraiński, a 15 rosyjski.

Przypisy 

Wsie w obwodzie czernihowskim